Le competizioni della piattaforma 10 metri femminile ai Giochi della XXVII Olimpiade si sono svolte il 22 e il 24 settembre 2000, presso il Sydney International Aquatic Centre di Sydney, in Australia. Hanno preso parte alla competizione 40 tuffatrici, provenienti da 24 distinte nazioni.

Medaglie

Risultati

Tuffi ai Giochi della XXVII Olimpiade